Stoney Branch ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stoney Branch (Choccolocco Creek), Alabama 
 Stoney Branch (Tyndall Branch), Delaware 
 Stoney Branch (Centralhatchee Creek), Georgia 

Siehe auch:
 Stony Branch